Первый дивизион Мальты 1955/1956 () — 41-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1955/1956
Мальта
Мальта
1955 год на Мальте
1956 год на Мальте